

Geografia 
 Novi Mir (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Novi Mir (Sovetski), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Novi Mir (Simferòpol), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna

Altres 
 Novi Mir és una revista literària mensual en rus.